Бертра́нж (, ) — топоним:
 Бертранж — коммуна в Люксембурге, округ Люксембург. 
 Бертранж — коммуна во Франции в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Мозель.